Карл Баумгартен: Баумгартен, Карл Иванович (1768—1831) — костромской губернатор, генерал-майор.
 Баумгартен, Карл Фёдорович (1847—1908) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.